Real Club Deportivo de La Coruña (Deportivo de La Coruña eller Deportivo La Coruña) er en spansk fodboldklub som spiller i den tredjebedste spanske række Primera RFEF - Gruppe 1.

Historie 
I 1902 vendte José María Abalo hjem til A Coruña efter at have studeret i England. Med sig havde han en viden om fodbold, der var mere udbredt i England. Dette var startskuddet til fodbold i Galicien, som på denne tid blev opfattet som "exotisk" 

I 1906 startede disse unge mænd fra Sala Calvet gymnasium deres hold kaldet Club Deportivo, der senere blev til Deportivo de la Coruña. Deportivo de la Coruña er spansk og betyder noget i retning af "Sport fra Coruña"

Nogle få år senere fik Deportivo sit royale navn; Real Club Deportivo de La Coruña, af Kong Alfonso XIII. Samtidig fik Deportivo sit eget stadion, kaldet Viejo Riazor (Gamle Riazor). Navnet Riazor kommer fra den berømte strand, som ligger få hundrede meter fra dagens Riazor.

Det 20. århundrede har budt på flere op- og nedture for Deportivo. Holdet startede i Segunda División, hvorefter de rykkede op i den bedste række. Siden 1948 har Deportivo kun været nede i den næstbedste række en gang, men de rykkede op igen året efter. I sæsonen 2010/2011 rykkede man dog ned i den næstbedste række igen efter en nervepirrende sidste runde. Holdet var fra midten af 1990'erne til 2005 fast deltager i Champions League, hvor det bedste resultat var en semifinale i marts 2004, hvor holdet samlet tabte 0-1 til de senere vindere fra FC Porto. 

Deportivo vandt det spanske mesterskab i sæsonen 1999-2000. Derefter blev det til to 2. pladser, to 3. pladser, to 8. pladser og en 13. plads. Klubben har desuden vundet den spanske pokaltunering Copa del Rey to gange og Supercuppen (mester mod pokalvinder) 3 gange. Det er også blevet til et nyt stadion Nuevo Riazor der har plads til 35000 tilskurere. I 2006 fejrede Deportivo 100 års jubilæum.

Europæiske deltagelser 
 5 gange deltagelse i UEFA Champions League
 4 gange deltagelse i UEFA Cup
 1 deltagelse i UEFA Winners Cup
 1 deltagelse i Intertoto Cup

Spillere

Kendte spillere 
 Adrián López Álvarez
 Donato
 Emerson Moisés Costa
 César Sampaio
 Mauro Silva
 Bebeto
 Djalminha
 Rivaldo
 Jorge Andrade
 Pedro Pauleta
 Roy Makaay
 Roberto Acuña
 Miroslav Djukic
 Jacques Songo'o
 Dmitri Radchenko
 Noureddine Naybet
 Mustapha Hadji
 Fran
 José Molina
 Amancio Amaro
 Pahiño
 Juan Carlos Valerón
 Luis Suárez
 Txiki Beguiristain
 Julio Salinas
 Diego Tristán
 Albert Luque
 Víctor Sánchez
 Walter Pandiani

Trænere 
 Luis Suárez (1978-1979)
 Arsenio Iglesias (1970-1973, 1982-1985, 1987-1989, 1990-1995)
 John Toshack (1995-1997)
 Javier Irureta (1998-2005)
 Joaquín Caparrós (2005-2007)
 Miguel Ángel Lotina Oruechebarría (2007-?)

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 
 Uofficiel hjemmeside og Fanklub på Engelsk 

 
Etableret i 1906